Baboucarr Gaye  ist der Name folgender Personen:

* Baboucarr Gaye (Journalist) (1951–2007), gambischer Journalist und Hörfunkmoderator
 Baboucarr Gaye (Fußballspieler) (* 1998), deutsch-gambischer Fußballtorhüter